

Osobe 
 James Madison (1751 - 1836), četvrti Predsjednik SAD-a
 Dolley Todd Madison (1768 - 1849) supruga 4. američkog predsjednika Jamesa Madisona

Naselja u SAD-u 
 Madison (Wisconsin), središte savezne države Wisconsin i ujedno i najveći grad
 Madison (Alabama)
 Madison (Arkansas)
 Madison (Kalifornija)
 Madison (Connecticut)
 Madison (Florida)
 Madison (Georgia)
 Madison (Illinois)
 Madison (Indiana)
 Madison (Kansas)
 Madison (Maine)
 Madison (Minnesota)
 Madison (Mississippi)
 Madison (Missouri)
 Madison (Nebraska)
 Madison (New Hampshire)
 Madison (New Jersey)
 Madison (New York)
 Madison (Sjeverna Karolina)
 Madison (Ohio)
 Madison (Pennsylvania)
 Madison (Južna Dakota)
 Madison (Tennessee)
 Madison (Virginia)
 Madison (Zapadna Virginia)

Zemljopis 
 Madison (rijeka), u SAD-u, savezne države Wyoming i Montana

Građevina 
 Madison Square Garden, poznata građevina u gradu New York